Luis Correa puede referirse a:

 Luis Correa Bulo (1934-2012), abogado y juez chileno.
 Luis Correa Mena político mexicano, miembro del Partido Acción Nacional, ha sido Presidente Municipal de Mérida, Yucatán.
 Luis Correa Vergara (1872-1943), agricultor chileno.